Спасо-Преображенський кафедральний собор — кафедральний собор Білоцерківської єпархії УПЦ (МП).
 Спасо-Преображенський кафедральний собор — кафедральний собор Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.
 Спасо-Преображенський кафедральний собор — центральний храм Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП). Розташований у Нагірному районі міста у Соборному адміністративному районі.
 Спасо-Преображенський кафедральний собор — кафедральний собор Донецької єпархії УПЦ (МП).
 Спасо-Преображенський кафедральний собор — кафедральний собор  Житомирської єпархії УПЦ (МП).
 Спасо-Преображенський кафедральний собор — кафедральний собор Криворізької єпархії УПЦ (МП).
 Спасо-Преображенський кафедральний собор — кафедральний собор Житомирсько-Овруцької єпархії ПЦУ.
 Спасо-Преображенський кафедральний собор — найбільший православний храм Одеси; закладений у 1794; освячений у 1808.
 Спасо-Преображенський кафедральний собор — православний кафедральний собор (УПЦ МП) у місті Сумах.

Див. також 
 Спасо-Преображенський собор
 Спасо-Преображенська церква

Собори
Церкви Преображення Господнього